James Carroll (1791-1873) – uomo politico statunitense
 James Carroll (1854-1907) – ufficiale medico e batteriologo statunitense, fece parte della Commissione che svelò la patogenesi della febbre gialla
 James Carroll (1857-1926) – uomo politico neozelandese
 James Carroll (1913-1973) – uomo politico irlandese del partito indipendentista Teachta Dála, al parlamento irlandese dal 1957 al 1965
 James Carroll (n.1943) – scrittore, romanziere, giornalista (editorialista del Boston Globe) statunitense
 James Carroll (n.1983) – uomo politico irlandese del partito Fianna Fáil, senatore dal 2009 all'aprile 2011
 Jim Carroll (1949-2009) – scrittore, poeta e musicista punk statunitense
 Jim Carroll (n. 1943) – ex giocatore di football statunitense 
 Jim Carroll (n. 1968) – giornalista e critico musicale irlandese